St Mary’s Hospital oder St. Mary’s Hospital ist der Name folgender Krankenhäuser:

 St Mary’s Hospital (London) in London
 St. Mary’s Hospital in Chichester, Sussex, siehe Chichester #St. Mary's Hospital
 St. Mary's Hospital in Manchester, früher Manchester Lying-in-Hospital, mitbegründet von Charles Powell White
 

Saint Marys Hospital steht für:
 Saint Marys Hospital (Rochester) in Rochester

Siehe auch:
 Marienhospital